Хабаровский государственный технический университет
 Херсонский государственный технический университет